2012./13. je bila druga sezona SEHA lige. Sudjelovalo je 10 momčadi iz Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Slovačke. 
Liga je igrana iz dva dijela - ligaškog (dvokružno, 18 kola) te doigravanja (turnir zadnje četvorice - Final Four). 
Završni turnir je igran u Skoplju, a prvakom je postala momčad Croatia Osiguranje iz Zagreba.

Ligaški dio

Završni turnir 
Igrano u Skoplju u dvorani Boris Trajkovski.

Poveznice 
 SEHA liga 
 SEHA liga službene stranice

Izvori 
 sportnet.hr, ljestvica 
 sportnet.hr, rezultati 
 seha-liga.com, rezultati
 seha-liga.com, tablica 2012./13.

2012-13